Abraham Lehn er navnet på flere personer:

 Abraham Lehn (handelsmand) (1643-1709) – dansk handelsmand
 Abraham Lehn (godsejer) (1701-1757) – dansk godsejer
 Poul Abraham Lehn (1732-1804) – dansk godsejer og lensbaron